Логанова ягода, или ягода Логана, (; ) — октаплоидный гибрид, полученный путём скрещивания гексаплоидной апомиктической ежевики и тетраплоидной малины.

История 
Логанова ягода представляет собой гибрид видов Rubus idaeus и Rubus vitifolius. Её случайно получил в 1883 г. американский юрист и селекционер Джеймс Харви Логан на своём участке в Санта-Круз (Калифорния). Изначально его цель состояла в том, чтобы скрестить различные сорта ежевики, чтобы получить коммерчески успешный вид. При этом вышло так, что ежевика различных видов произрастала вблизи насаждений обычной красной малины, в результате чего произошло перекрёстное опыление. По-видимому, в опылении участвовали ежевика сорта «техасская ранняя» или 'Aughinburgh' и малина сорта «красный Антверпен».

Гибрид, полученный Логаном, оказался продуктивным и успешно адаптировался к местным условиям, однако покупатели не были довольны его вкусом. Поэтому он был использован как родительское растение для последующих гибридов, таких, как ягода Тэя (:en:Tayberry, логанова ягода × чёрная малина), бойзенова ягода (логанова ягода × малина × ежевика), ягода Янга (:en:Youngberry, феноменальная ягода × ежевика сизая сорта Austin Mayes), сантьямова ежевика (:en:Santiam blackberry, логанова ягода × калифорнийская ежевика) и олаллиева ягода (:en:Olallieberry, чёрная логанова ягода × янгова ягода).

Генеалогия

Примечания 

Гибриды растений
Ягодные культуры